Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 9. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2013. у Тампереу одржано је 13. и 14. јула 2013. на стадиону Ратина.

Титулу освојену у Острави 2011, није одбранила Зара Мајер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичарки из 20 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 13. јула 2013. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 55,50 метра (КВ), коју су испуниле 2 такмичарке, а 10 се пласирале према постигнутом резултату (кв) .
Старт: група А у 10:00, група Б у 11:10.

Финале 
Такмичење је одржано 14. јула 2013. године у 17:30. .

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2013. (стране 109.110.111 и 113)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2013.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре